Bucy ist der Familienname folgender Personen:

 Paul C. Bucy (1904–1992), US-amerikanischer Neuropathologe

Siehe auch:
 Klüver-Bucy-Syndrom, eine Temporallappen-Läsion